Zhusheng si (chin. 祝圣寺 „Zhusheng-Tempel“) bezeichnet verschiedene buddhistische Tempel in China:

Zhusheng si (Jizu Shan) in Yunnan, Nationaler chinesischer Schwerpunkttempel des Buddhismus auf Han-chinesischem Gebiet
Zhusheng si (Heng Shan) in Hunan, Nationaler chinesischer Schwerpunkttempel des Buddhismus auf Han-chinesischem Gebiet